łysak – ptak z rodziny szpakowatych
 łysak – rodzaj grzybów
 Łysak – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Wielbark
 Łysak – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej